Eremnophila är ett släkte av bin. Eremnophila ingår i familjen grävsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Grävsteklar
Eremnophila